Braun-Locus oder englisch Brown-Locus bezeichnet folgende Genorte:
 bei den meisten Säugetieren den Genort, dessen Mutationen Okulokutanen Albinismus Typ 3 hervorrufen
 beim Blinden Höhlensalmer den Extension-Locus